Elke Wehr ist der Name folgender Personen:

* Elke Wehr (Übersetzerin) (1946–2008), deutsche Übersetzerin
 Elke Wehr (Schauspielerin) (* 1968), deutsche Schauspielerin